Karlovica je lahko:

Karlovica, naselje v občini Velike Lašče
Karlovica (772 mnm), hrib v Brkinih
Velika in Mala Karlovica, kraški jami na zahodnem obrobju Cerkniškega polja